Puchar Łotwy w piłce siatkowej mężczyzn 2019 (Latvijas kauss vīriešiem 2019) – rozgrywki o siatkarski Puchar Łotwy. Brały w nich udział kluby z ligi bałtyckiej oraz Nacionālā Līga 1. Zainaugurowane zostały 3 grudnia.

Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału.  jako zeszłoroczny triumfator udział w Pucharze Łotwy rozpoczął od półfinału. Finał odbył się 22 grudnia w centrum sportowym Daugava (Sporta nams Daugava) w Rydze.

Puchar Łotwy po raz szósty zdobył klub , który w finale pokonał .

System rozgrywek 
Rozgrywki o Puchar Łotwy 2019 składają się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W ćwierćfinałach udział bierze sześć zespołów, które zgłosiły się do rozgrywek. W drodze losowania tworzone są pary meczowe. W poszczególnych parach rozgrywany jest dwumecz. O awansie decyduje większa liczba wygranych spotkań, a w przypadku wygrania po jednym meczu przez obie drużyny - większa liczba wygranych setów. Jeżeli po rozegraniu dwumeczu obie drużyny wygrają taką samą liczbę setów, o awansie decyduje tzw. złoty set grany do 25 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn. Gospodarzem pierwszego spotkania w ramach pary meczowej jest zespół niżej sklasyfikowany w mistrzostwach Łotwy w sezonie 2018/2019.

Zwycięzcy poszczególnych par ćwierćfinałów uzyskują awans do półfinałów. Od półfinału zmagania rozpoczyna zdobywca Pucharu Łotwy 2018 - . Zwycięzcy meczów półfinałów rozgrywają mecz finałowy o Puchar Łotwy 2019. Nie jest rozgrywany mecz o 3. miejsce.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Łotwy w piłce siatkowej mężczyzn
2019 na Łotwie
2019 w piłce siatkowej